Pettäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pettäinen (sjö i Finland), Norra Savolax, 
 Petäislampi, sjö, Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar